Чемпионат Кипра по футболу 1989/90 — 52-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1989/1990
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1989 году
Спорт на Кипре в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990